Fotboll vid internationella öspelen 2001 kan syfta på:

Fotboll vid internationella öspelen 2001 (damer)
Fotboll vid internationella öspelen 2001 (herrar)

Internationella öspelen